Repat Armenia Foundation (; ) — негосударственный фонд с центром в Армении, занимающийся репатриацией армян Спюрка в Армению и помощью репатриантам. 

Центральный офис фонда находится в Ереване, действуют филиалы в других странах. Исполнительным директором организации является общественный и государственный деятель Вардан Марашлян.

Фонд поддерживает репатриантов (айренадардзев) на всех этапах — начиная от процесса изучения возможностей репатриации и заканчивая поддержкой новых репатриантов непосредственно в Армении.

История 
Фонд был основан в августе 2012 года с целью распространения идей и реализации активной репатриации в Армению.

Миссия 

Миссия фонда заключается в информировании, поддержке и способствованию активной репатриации высокопрофессиональных армян и их семей в Армению для совместного построения лучшего будущего для Армении.

Фонд представляет из себя объединение сотен единомышленников различных профессий и с отличающимся жизненным опытом, которые помогают потенциальным репатриантам правильно интегрироваться и обосноваться в Армении, предоставляя всю необходимую информацию, а также внедряя новых репатриантов в сообщество более опытных репатриантов.

Команда 
Фонд имеет свой постоянный персонал и около 30 волонтёров. В структуру организации входят.
 Вардан Марашлян — сооучредитель/исполнительный директор
 Марианна Чобанян — менеджер программ
 Ишхан Саакян - координатор по коммуникациям
 Талар Слиханян  — менеджер по работе с сообществом
 Ася Гаспарян — кейс менеджер

Совет попечителей 
В состав совета попечителей входят.
 Эдель Овнанян —  председатель совета попечителей
Линда Епоян —  член совета попечителей
Раффи Касарджян — член совета попечителей
 Аветик Чалабян — член совета попечителей
 Арташес Ширикян — член совета попечителей

См. также 
 Еврейское агентство

Внешние ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Появились в 2012 году в Армении
Общественные организации Армении
Репатриация в Армению